Гудинг има више значења:
 Округ Гудинг (Ајдахо)
 Гудинг (Ајдахо)